«Шру́сбери Та́ун» (полное название — Футбольный клуб «Шрусбери Таун»; , ) — английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, графство Шропшир, Западный Мидленд. Основан в 1886 году.

С 2007 года домашние матчи проводит на стадионе «»,  вмещающем более 9 тысяч зрителей.

Несмотря на то, что «Шрусбери Таун» является английской командой, он 6 раз выигрывал Кубок Уэльса.

В настоящее время выступает в Лиге 1, третьем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

Противостояния 

«Шрусбери Таун» имеет противостояние со следующими командами:
 Рексем
 Вулверхэмптон Уондерерс (принципиальный противник)
 Киддерминстер Харриерс
 Кру Александра
 Порт Вейл
 Телфорд Юнайтед (шропширское дерби)
 Уолсолл (принципиальный противник)
 Херефорд Юнайтед (Дерби А49, заняло 19-е место в списке 20 самых яростных противостояний в английском футболе по версии The Daily Telegraph).
 Честер Сити

Достижения 
 Обладатель Кубка Уэльса (6): 1891, 1938, 1977, 1979, 1984, 1985
 Финалист Кубка Уэльса (3): 1931, 1948, 1980
 Полуфиналист Кубка Футбольной лиги (1): 1961

Текущий состав

Известные игроки 

  Гари Мегсон
  Артур Роули
  Джо Харт
  Дерек Асамоа
  Джимми Куинн
  Карл Робинсон
  Невил Соувол
  Дэвид Мойес
  Джим Холтон
  Мэттью Джилкс
   Мозес Ашикоди

Известные тренеры 

  Гарри Грегг
  Кевин Рэтклифф
  Аза Хартфорд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

Футбольные клубы Англии
Футбольные клубы Шропшира
ФК «Шрусбери Таун»
Клубы Национальной лиги Англии